Panhandle (wörtlich: ‚Pfannenstiel‘ im Sinne von „Landzipfel“) ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Alaska Panhandle
 Connecticut Panhandle
 Florida Panhandle
 Idaho Panhandle
 Nebraska Panhandle
 Oklahoma Panhandle
 Texas Panhandle
 Eastern Panhandle of West Virginia
 Northern Panhandle of West Virginia
 The Panhandle, ein Fortsatz des Golden Gate Park in San Francisco 

Orte:
 Panhandle (Alabama)
 Panhandle (Georgia)
 Panhandle (Kentucky)
 Panhandle (Ohio)
 Panhandle (Texas)
 Panhandle Corners (Ohio)

In der Biologie steht Panhandle für:

 eine Sekundärstruktur von Nukleinsäuren, siehe Pfannenstielstruktur